Vimbre puede referirse a:

 El nombre común de la planta Salix pedicellata; o
 El nombre común de la planta Salix viminalis.